Trevor Lawrence (perkusista) Junior
 Trevor Lawrence (saksofonista) Senior
 Lawrence Trevor Picachy